

Architettura 
 Notre Dame de Paris – cattedrale di Parigi

Cinema 
 Nostra Signora di Parigi (Notre-Dame de Paris) – film muto del 1911 di Albert Capellani
 Il gobbo di Notre Dame (Notre-Dame de Paris) – film del 1931 di Jean Epstein
 Il gobbo di Notre Dame (Notre Dame de Paris) – film del 1956 di Jean Delannoy

Letteratura 
 Notre-Dame de Paris – romanzo di Victor Hugo del 1831 ambientato a Parigi

Teatro e danza 
Notre-Dame de Paris – balletto del 1967 di Roland Petit
Notre-Dame de Paris – spettacolo musicale francese scritto da Luc Plamondon e composto da Riccardo Cocciante del 1998